Pogranitschnoje () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Pogranitschnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Hussehnen, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Pogranitschnoje (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk (Groß Illmen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Pogranitschnoje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, bis 1950: Redden, Gutsdorf im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen [nicht mehr existent]

außerdem:
 Pogranitschnoje selskoje posselenije im Rajon Bagrationowsk ist die Bezeichnung der Landgemeinde Pogranitschny (Kaliningrad, Bagrationowsk) mit Verwaltungssitz in Sowchosnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk)